Фольгосо-де-ла-Рибера () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Бьерсо. Население — 1233 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Sitio Oficial

Населённые пункты Леона
Муниципалитеты Леона